Everland est le pseudonyme de Martin Vidberg, un dessinateur et scénariste de bande dessinée.
Everland Resort, un complexe de loisirs en Corée du Sud.